Zabol est une province d'Afghanistan.
 Zabol est une ville d'Iran, située dans la province du Sistan-et-Baloutchistan.